

Cinema 
The Great Divide – film del 1915 diretto da Edgar Lewis
 The Great Divide – film del 1925 diretto da Reginald Barker
 The Great Divide – film del 1929 diretto da Reginald Barker
 Il bandito e la signorina (The Great Divide) – film del 1929 diretto da Reginald Barker

Musica 
 The Great Divide – traccia dell'album Release di David Knopfler del 1983
 Great Divide – album dei Semisonic del 1996
 Great Divide – traccia dell'album First Band on the Moon dei The Cardigans del 1996
 The Great Divide – traccia dell'album Silver & Gold di Neil Young del 2002
 The Great Divide – album di Willie Nelson del 2002
 The Great Divide – album di Scott Stapp del 2005
 The Great Divide – singolo di Scott Stapp del 2005, dall'album omonimo
 Great Divide – singolo degli Hanson del 2006, dall'album The Walk
 The Great Divide – traccia dell'album Inside Out di Emmy Rossum del 2007
 The Great Divide – album degli Oceans del 2009
 The Great Divide – singolo dei Dance Nation del 2010
 The Great Divide – EP dei Dragon del 2011
 The Great Divide – album degli Allen/Lande del 2014
 The Great Divide – album degli Enchant del 2014

Teatro 
 La grande barriera (The Great Divide) – opera teatrale di William Vaughn Moody del 1906

Televisione 
 Il Grande Canyon (The Great Divide) – episodio di Avatar - La leggenda di Aang
 The Great Divide – episodio della prima stagione de L'ispettore Gadget